L'expression courant magnétique peut faire référence à plusieurs notions : 
 Au sens le plus usuel, l'expression « courant magnétique » est une erreur de langage. Son usage provient d'une mauvaise compréhension de l'électromagnétisme, comme dans le magnétisme animal.
 Dans d'anciens ouvrages de physique (fin  et avant), elle désigne ce qu'on appelle aujourd'hui le champ magnétique. 
 En physique théorique, au sens strict, elle pourrait faire référence à un flux de monopôles magnétiques à travers une surface. Il a été démontré théoriquement que l'hypothèse de l'existence de ces monopôles n'était pas en contradiction avec la physique quantique mais aucun n'a encore été observé et leur découverte fait l'objet de recherches expérimentales.

Références